Järnfosfat finns i två olika former:

Järn(II)fosfat  (Fe3[PO4]2) är ett fosfat av tvåvärt järn
Järn(III)fosfat (FePO4) är ett fosfat av trevärt järn, som används för att bekämpa mördarsnigel